Wężewo (Mazovië), Woiwodschap Mazovië
 Wężewo (powiat Olecki), Woiwodschap Ermland-Mazurië
 Wężewo (powiat Piski), Woiwodschap Ermland-Mazurië